Quinlan ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Quinlan (Florida), im Duval County
 Quinlan (Oklahoma), im Woodward County
 Quinlan (Texas), im Hunt County

Quinlan ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Quinlan (* 1974), irischer Rugbyspieler
 Dominik Quinlan (* 1988), deutscher Eishockeyspieler
 Karen Ann Quinlan (1954–1985), US-amerikanische Komapatientin
 Kathleen Quinlan (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin
 Maeve Quinlan (* 1964), irisch-amerikanische Schauspielerin
 Philipp Quinlan (* 1990), deutscher Eishockeyspieler